Юбіляція у католицькому співі — тривалий вокаліз наприкінці алілуї релігійно-патетичного характеру. 
 Юбіляція у поліфонії строгого стилю — жвавий мелодичний рух, що заповнює проміжки між основними долями.